Европе́йская веща́тельная зо́на определяется Международным союзом электросвязи следующим образом:

Европейская вещательная зона ограничена на западе западной границей Региона 1, на востоке — меридианом 40° в. д., на юге — параллелью 30° с. ш. и включает северную часть Саудовской Аравии и части территорий граничащих со Средиземным морем стран в этих пределах. Кроме того, Ирак, Иордания и части территорий Сирийской Арабской Республики, Турции и Украины, лежащие вне вышеуказанных пределов, включены в Европейскую вещательную зону.

Западной границей Региона 1 является линия, проведенная к западу от Исландии вниз центра Атлантического океана.

ЕВС включает в себя территории за пределами Европы, и исключает территории, которые являются частью Европы. Азербайджан и Грузия частично находятся в Европе. Некоторые определения Европы также включает Армению, которая расположена за пределами ЕВС.

Границы Европейской вещательной зоны имеют своё происхождение в регионах, обслуживаемых и связанных кабелями телеграфов в XIX—начале XX веков.

Европейская зона радиовещания играет роль в определении права на получение постоянного членства в ЕВС и, таким образом, участие в конкурсе «Евровидение».

Примечания 

Международное радиовещание